Josep Maria Vidal i Aunós, religiós català
 Josep Maria Vidal i Pallejà, escriptor i periodista català
 Josep Maria Vidal-Quadras i Villavecchia, pintor català
 Josep Maria Vidal Turón, guionista i traductor català